Торбете-Джам () — город на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави. Административный центр одноимённого шахрестана.

География 
Город находится в восточной части остана, на правом берегу реки Джам, на высоте 898 метров над уровнем моря.
Торбете-Джам расположен на расстоянии приблизительно 142 километров к юго-востоку от Мешхеда, административного центра провинции и на расстоянии 823 километров к востоку от Тегерана, столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Мешхед.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 83 558 человек.

Достопримечательности 
В городе расположена мазар (мавзолей) средневекового суфийского писателя, поэта и мистика .

Примечания 

Города Хорасан-Резави